Monkey Business (inglese per "affari sporchi, intrallazzo") può riferirsi a:

Cinema 
Monkey Business – film del 1915 diretto da Joseph Kaufman
Monkey Business – cortometraggio del 1920 diretto da Edward F. Cline
 Monkey Business - Quattro folli in alto mare (Monkey Business) – film del 1931 diretto da Norman Z. McLeod
 Il magnifico scherzo (Monkey Business) – film del 1952 diretto da Howard Hawks
 Monkey Business – film del 1998 diretto da Paulette Victor-Lifton
 Monkey Business – film del 1987 diretto da Stuart Canterbury

Musica 
 Monkey Business – singolo degli Skid Row del 1991
 Monkey Business – album dei Black Eyed Peas del 2005
 Monkey Business – album di Margaret del 2017
 Monkey Business – singolo dei Pet Shop Boys del 2020
 Too Much Monkey Business – singolo di Chuck Berry del 1956